Krach steht für:

 Lärm bzw. laute, unangenehme Geräusche
 einen heftigen Streit
 Börsenkrach, einen Kurssturz an der Börse

Krach ist der Familienname folgender Personen:
 Hanns Krach (1892–1959), deutscher Jurist und Verleger
 Joseph Krach (1844–1907), deutscher Politiker und bayerischer Landtagsabgeordneter
 Lorenz Krach (1724?–1805), Burgkommandant der Willibaldsburg in Eichstätt
 Pilocka Krach, deutsche DJ und Musikproduzentin
 Steffen Krach (* 1979), deutscher Sozial- und Politikwissenschaftler, sowie politischer Beamter und Politiker (SPD)
 Wolfgang Krach (* 1963), deutscher Journalist 

Siehe auch:
 Grach